Wehr kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Wehr, Rheinland-Pfalz – en kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Wehr, Baden-Württemberg – en kommun i Baden-Württemberg,